Les élections législatives groenlandaises de 1995 se sont déroulées le .

Le parti social-démocrate indépendantiste Siumut obtient 12 des 31 sièges du Parlement. Son leader, Lars Emil Johansen, reste Premier ministre.

Système électoral 
L'Inatsisartut est le parlement monocaméral du Groenland, pays constitutif du royaume du Danemark. Il est composé de  pourvus pour quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans huit circonscriptions électorales plurinominales. Après décompte des voix, les sièges sont répartis selon la méthode d'Hondt, sans seuil électoral.

Résultats

Notes et références 

1995
1995 au Danemark
Politique en mars 1995